est une expression anglaise signifiant « amoureux » ou « séducteur ». Elle peut faire référence à :

Cinéma 
 , titre anglais dAmants (), film espagnol de Vicente Aranda sorti en 1991 ;
 , titre alternatif original dUne autre vie, film français d'Emmanuel Mouret sorti en 2013.

Musique 

 , chanson d'AAA présente sur l'album AAA 10th Anniversary Best sorti le  ;
Lover, chanson de Taylor Swift (2019)
Lover, album de Taylor Swift sorti le .
Lover, chanson de Lorenz Hart, Richard Rodgers sur l'album The Last Trane de John Coltrane (1966).

Autres